Il toponimo Repiste, con grafie differenti, può riferirsi a:

Řepiště, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Frýdek-Místek
Repište, comune della Slovacchia nel distretto di Žiar nad Hronom